AMB steht für:
 Aachener und Münchener Beteiligungs-AG, siehe Generali Deutschland
 Advanced Memory Buffer
 AMB-Reaktor, russischer Reaktortyp
 Asiatischer Moschusbockkäfer
 Association mauricienne de Badminton
 Ambilobe Airport (IATA-Code), Ambilobe, Madagaskar
 DRF Luftrettung (ICAO-Code), deutsche Helikopterfluggesellschaft

Amb ist der Familienname folgender Personen:
 Kim Amb, schwedischer Speerwerfer

amb steht für:
 Ambo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der tivoiden Sprachen in Nigeria

AmB steht für:
 Amphotericin B

Abkürzung